Viermetz ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt F. Viermetz (1939–2016), deutscher Bankmanager.
 Inge Viermetz (1908–1997), deutsche Abteilungsleiterin beim Lebensborn e.V. und Angehörige des SS-Gefolges.